Józef Radwan (prawnik) – prawnik
 Józef Radwan (minister) – minister
 Józef Radwan (dyrygent) – dyrygent